Saint Matthews est le nom de plusieurs villes américaines :
 Saint Matthews (Kentucky) 
 Saint Matthews (Caroline du Sud)